Eurasia – termine con cui per convenzione si definisce la zona geografica comprendente l'Europa e l'Asia unite
 Eurasia – nazione immaginaria, presente nel romanzo 1984 di George Orwell
 Eurasia – rivista italiana di geopolitica
Eurasia Tunnel – tunnel stradale sotterraneo turco situato a Istanbul
 Eurasia – grattacielo di Mosca